Cedar Top bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cedar Top (North Carolina)	
 Cedar Top (Wyoming)